Okręty US Navy o nazwie USS lub USNS "Laramie":
 Pierwszy  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1921-22 i 1940-45.
 Drugi  jest zbiornikowcem. W służbie pomocniczej od 1996.

Laramie